

Patronyme 

 Albert Vinicio Baez (1912-2007), physicien mexicano-américain et père de Mimi Baez Fariña et de Joan Baez.
 Buenaventura Báez (1812-1884),  Président de la République dominicaine.
 Danys Báez González (1977-), joueur cubain de baseball
 Giovanni Manuel Báez Álvarez (1981-), coureur cycliste colombien.
 Ednel Javier Báez (1992-), joueur portoricain de baseball
 Joan Baez (1941-), auteure-compositrice-interprète américaine.
 John Carlos Baez (1961-), physicien et mathématicien, cousin de la chanteuse de folk-country Joan Baez.
 Juan Báez (1935-2022), ancien joueur portoricain de basket-ball.
 Melanio Báez (?-?), footballeur paraguayen.
 Miguel Báez Espuny dit « Litri » (1930-2022), matador espagnol.
 Manuel Báez Gómez dit « Litri » (1905-1926), matador espagnol.
 Miguel Báez Quintero dit « Litri » (1869-1932), matador espagnol.
 Miguel Báez Spínola dit « Litri » (1968-), matador espagnol.
 Mimi Baez Fariña (1945–2001), chanteuse, compositrice de chansons et une militante.
 Pedro Alberys Báez De La Cruz (1988-), joueur dominicain de baseball.
  (1858–1929), physicien et homme politique dominicain.
 Richart Martín Báez Fernández (1973-), footballeur paraguayen.
 Sebastián Báez  (2000-), tennisman argentin.
 Yoel Báez (1978-) , athlète dominicain.

Titres 

 Joan Baez est le premier album de la chanteuse américaine Joan Baez, sorti fin 1960.
 Joan Baez, Vol. 2 est, comme son titre l'indique, le second album de la chanteuse américaine Joan Baez, sorti fin 1961.
 Joan Baez in Concert est le premier album en concert de la chanteuse américaine Joan Baez, enregistré et sorti en 1962.
 Joan Baez in Concert, Part 2 est le second album live de la chanteuse américaine Joan Baez datant de 1963.
 Joan Baez/5 est, comme son titre l'indique, le cinquième album de Joan Baez, sorti en 1964.
Patronyme hispanique